Enkelsok, een sok die niet over de enkel heen komt
 Enkelsok (lied), een lied van Sevn Alias in samenwerking met Lil' Kleine uit 2019